

Sigle 
 FWN – Fedora Weekly News, software libero
 FWN – Friedrich Wilhelm Nietzsche

Mineralogia 
 Fwn – abbreviazione di ferrowinchite

Note